Каньотто () — итальянская фамилия. Известные носители:

 Каньотто, Джорджо (род. 1947) — итальянский прыгун в воду, четырёхкратный призёр Олимпийских игр, отец Тани Каньотто.
 Каньотто, Таня (род. 1985) — итальянская прыгунья в воду, многократная чемпионка Европы, дочь Джорджо Каньотто.